Gardendale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Gardendale (Alabama)
 Gardendale (Michigan)
 Gardendale (Pennsylvania)
 Gardendale (Texas)